Ottomar Borwitzky ist der Name folgender Personen:

* Ottomar Borwitzky (Violinist) (1890–1974), deutscher Violinist
 Ottomar Borwitzky (Cellist) (1930–2021), deutscher Cellist und Musikpädagoge